Dywizje piechoty noszące numer 8:

Wojska Polskiego:
 8 Dywizja Strzelców Polskich → Grupa gen. Tranie → 18 DP)
 8 Dywizja Piechoty (1919-1939)
 8 Dywizja Piechoty (1941-1942)
 8 Dywizja Piechoty AK im. Romualda Traugutta (1944)
 8 Drezdeńska Dywizja Piechoty (1944-1950 → 8 DZ)

Amerykańska dywizja piechoty:
 8 Dywizja Piechoty (USA)

Niemieckie dywizje piechoty:
 8 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 8 Dywizja Zapasowa Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 8 Dywizja Piechoty (III Rzesza)

Rosyjskie dywizje piechoty:
 8 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 8 Dywizja Strzelców
 8 Kamska Dywizja Strzelecka